

Sigle 
 Benzodiazepine – classe di psicofarmaci
 Bălgarski dăržavni železnici, la compagnia ferroviaria di stato bulgara

Codici 
 BDZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baindoung (Papua Nuova Guinea)
 bdz – codice ISO 639-3 della lingua badeshi

Musica 
 BDZ – album delle Twice del 2018